Le tournoi de tennis de Suède est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2014, classée en catégorie International, se dispute à Båstad du 14 au .

Mona Barthel remporte le simple dames. En finale, elle bat Chanelle Scheepers, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Andreja Klepač et María Teresa Torró Flor.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suède (ATP 2014)
 Tournoi de tennis de Suède
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 

WTA 2014
Suede
Sport en Suède en 2014
Tennis en juillet 2014